ТСД — многозначная аббревиатура:
 ТСД — термостимулированная деполяризация
 ТСД — толковый словарь Даля
 ТСД — труба среднего диаметра
 ТСД — товарно-сопроводительные документы; товарная сопроводительная документация
 ТСД — турбина среднего давления

См. также 
  — аббревиатура латиницей